Leoprechting ist der Name von Ortsteilen:

 Leoprechting, historischer Name der Gemeinde Büchlberg im Landkreis Passau, Bayern
 Leoprechting (Hutthurm), Ortsteil des Marktes Hutthurm, Landkreis Passau, Bayern
 Leoprechting (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Leoprechting (Regensburg), Ortslage im Stadtbezirk Oberisling-Leoprechting-Graß, Regensburg, Bayern
 Leoprechting (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft der Gemeinde Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Leoprechting ist ein Familienname und der Name eines Adelsgeschlechts:
 Johann Paul von Leoprechting (1594–1672), Domherr und Domkapitular in Regensburg
 Karl von Leoprechting (1818–1864), deutscher Volkskundler und Genealoge
 Rainhardt von Leoprechting (* 1950), deutscher Manager
 Leoprechting (Adelsgeschlecht), ein altes bayerisches Adelsgeschlecht